A Carlos Pérez több spanyol anyanyelvű emberre is utalhat.

Carlos Pérez (1935) spanyol hosszútávfutó atléta, olimpikon
Carlos Pérez (1938) nicaraguai súlyemelő, olimpikon
Pérez Carlos (1971) kubai-magyar kettős állampolgárságú kézilabdázó
Carlos Andrés Pérez (1922–2010) Venezuela korábbi elnöke
Carlos Pérez (1970) argentin olimpikon, pályakerékpáros
Carlos Pérez Rial (1979) olimpiai bajnok spanyol kenus
Carlos Pérez (1971) egykori baseball-játékos
Carlos Pérez García (1984) spanyol labdarúgó
Carlos Pérez (1977) kolumbiai labdarúgó
Carlos Alberto Pérez (1983) paraguayi labdarúgó